

Comunas
 Jussy (Aisne) - Fr
 Jussy (Genebra) - Ch
 Jussy (Mosela) - Fr
 Jussy (Yonne) - Fr

Desambiguações de topônimos